Бишкек — самый крупный город Киргизии, столица государства. Город отличается сложными и неоднозначными демографическими процессами. Исторически крупное городское поселение возникло на месте Бишкека в последней четверти XIX века после вхождения территории современной Киргизии и Чуйской долины в состав Российской империи и появления здесь первых оседлых поселенцев, в основном русских, украинцев, татар, дунган и сартов. Современный Бишкек страдает от стихийной застройки и перенаселения: в трущобах, получивших название «Саманный пояс» проживает почти треть населения города.

Численность населения Пишпека в 1876 г. составляла 182 человека (58 семей, в том числе 48 узбекских семей, 9 русских семей, 1 татарская семья), в 1880 году составляла 500  человек, в 1882 году – 2135 человека, в 1897 – 6361 человека, в 1912 году свыше 16 тысяч (русских 4320, узбеков 1910, киргизов 889, татаров 555, дунган 484, уйгур 91), в 1917 году - 17 тыс. человек.
В начале XX века рядом с городом начали оседать и местные киргизы. Тем не менее, вплоть до 1924 года город был фактически аграрным посёлком. Во время Великой Отечественной войны, после эвакуации ряда жителей и производств с фронта в глубокий тыл, в городе начался быстрый промышленный рост, продолжавшийся вплоть до распада СССР.

Демографическая ситуация 

Вплоть до конца XX века Фрунзе оставался преимущественно русскоязычным городом, однако демографическая ситуация в нём начала меняться уже в конце 60-х годов. Политика коренизации и демографический взрыв в киргизском социуме привели к началу массовой миграции киргизов из других регионов республики в столицу во второй половине XX века. После распада СССР русские перестали быть самым многочисленным этносом области, из-за массовой эмиграции их доля упала более чем на 20 % в городе и области. Киргизы сегодня составляют более половины населения города, живут преимущественно в южных и восточных районах. Но в столице по-прежнему довольно высока доля различных этноязыковых меньшинств. По данным переписи 1999 года, в городе проживало 762 тыс. жителей, что на 151 000 или 24,7 % больше чем в 1989 году — 15,8 % населения страны и 45 % её городского населения. Для области, по сравнению с другими регионами страны, характерна умеренная смертность и рождаемость (хотя последняя несколько возросла по мере роста доли киргизов и других азиатских народов), и значительный уровень эмиграции за пределы Киргизии в последнее десятилетие (в том числе уезжающих на заработки в соседние Казахстан и Россию). Одновременно повысился уровень миграции киргизов из южных областей и горных сёл в поисках работы в столицу, где большинство находит работу на базарах и вещевых рынках.

Увеличивается число китайцев, ведущих бизнес на одном из крупнейших рынков Средней Азии «Дордой» и базаре «Кара-Суу».

Национальный состав 
Согласно данным переписей:

1926 год
 Русские 69,4% 25,4 тыс.
 Узбеки  5,5% 2,0 тыс.
 Украинцы 5,5% 2,0 тыс.
 Киргизы  4,6% 1,7 тыс.
 Татары  3,6% 1,3 тыс.
 Дунгане  3,3% 1,2 тыс.
 Прочие  8,1% 3,0 тыс.
Всего 36,6 тысяч

1970 год
 Русские 66,1% 285 тыс.
 Киргизы 12,3% 53 тыс.
 Украинцы 6,2% 27 тыс.
 Татары 3,2% 14 тыс.
 Уйгуры 1,6% 7 тыс.
 Узбеки 1,5% 6 тыс.
 Прочие 9,1% 40 тыс.
Всего 431 тысяча

Последние годы 

 

Примечательно, что в городе проживают в значительных количествах представители сразу 7 тюркских народов: киргизы, казахи, татары, узбеки, уйгуры, турки и азербайджанцы. Русский язык выступает в качестве средства межнационального общения, в качестве родного распространены, кроме киргизского языка, и многие другие.

Примечания 

Бишкек
Население Киргизии
Бишкек